Viber, ingyenes VoIP-szolgáltatás márkaneve, (elsősorban) okostelefonra
 VIBER (valósidejű bruttó elszámolási rendszer), az MNB által működtetett belföldi elektronikus fizetési rendszer